Sreseh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sreseh, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Sreseh, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar